IGY est un sigle qui peut désigner :
 International Geophysical Year (en français, Année géophysique internationale), un ensemble de recherches menées entre juillet 1957 et décembre 1958, lors d'une période d'activité solaire maximum ;
 , une ONG à but non lucratif.